Бурин () — имя собственное; распространено в виде названий и фамилий.

 Бурин, Евгений Анатольевич (род. 1964) — советский легкоатлет, метатель диска.
 Бурин, Лев Николаевич (1943—2018) — советский и российский художник.
 Перес Бурин, Диего (род. 1962) — уругвайский профессиональный теннисист.
 Бурин-Хан — одна из пяти величайших буддийских святынь Азии.

 Бурина, Татьяна Ивановна (род. 1980) — российская хоккеистка, нападающая клуба «Торнадо» и женской сборной России.